rmy – codice ISO 639-3 della lingua vlax romai
 RMY – codice IATA per  Mariposa (California)